Охихарес () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вега-де-Гранада. Занимает площадь 7 км². Население — 13255 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Excmo. Ayuntamiento de Ogíjares 
 
 Escuela Municipal de Música y Danza 
 Banda Municipal de Música de Ogíjares 
 
 Situación de Ogijares 

Муниципалитеты Гранады